Denis Šindler (ur. 3 marca 1992 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacki skoczek narciarski, reprezentant SK Kartik Bańska Bystrzyca.

Na międzynarodowej arenie zadebiutował 17 lutego 2007 w Zakopanem podczas zawodów FIS Cup, oddając skok na odległość 69,5 m na skoczni normalnej.

Mistrzostwa świata juniorów 

 Indywidualnie
 2008  Zakopane – 68. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 59. miejsce
 2010  Hinterzarten – 46. miejsce
 Drużynowo
 2008  Zakopane – 15. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 14. miejsce

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992